Das Claro Open Colsanitas 2018 war ein Damen-Tennisturnier in Bogotá. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2018. Das Turnier fand vom 9. bis 15. April 2018 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Claro Open Colsanitas 2018 fand vom 7. bis 8. April 2018 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantinnenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 Turnierplan Einzel auf der WTA-Homepage (englisch)
 Turnierplan Doppel auf der WTA-Homepage (englisch)

WTA Tour 2018
WTA Bogotá